Аренитас има више значења:

 Аренитас (Текуала), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Аренитас (Халпан де Сера), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику